2 miejscowości w Polsce:
 Józefy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno
 Józefy – część wsi w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin